Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier II, se dispute à Madrid du 20 au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Magdalena Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Deux équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1996
Espagne
Compétition de tennis à Madrid
Sport en Espagne en 1996
Tennis en mai 1996